Murmann ist der Familienname folgender Personen:
 
 Amelie Murmann (* 1991), deutsche Jugendbuchautorin
 Dieter Murmann (1934–2021), deutscher Unternehmer und Politiker (CDU)
 Heinz Murmann (1928–2007), deutscher Journalist
 Günther Murmann (1954–2005), deutscher Automobilrennfahrer und Teamchef
 József Árpád Murmann (1889–1943), ungarischer Bildhauer
 Katia Murmann (* 1980), Schweizer Journalistin
 Klaus Murmann (1932–2014), deutscher Unternehmer und ehemaliger Arbeitgeberpräsident
 Matthias Murmann (* 1984), deutscher Produzent
 Philipp Murmann (* 1964), deutscher Unternehmer und Politiker (CDU)
 Rudi Murmann (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Sven Murmann (* 1967), deutscher Verleger
 Ulrike Murmann (* 1961), deutsche Theologin
 Uwe Murmann (* 1963), deutscher Rechtswissenschaftler

Murmann steht für:
 Murmann Verlag

Siehe auch:
 Murrmann
 Moorman